Die Liste der Bodendenkmale in Marienwerder enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Marienwerder und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2017.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Marienwerder aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Marienwerder
Marienwerder